Cabezón ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Cabezón (1510–1566), spanischer Komponist und Organist
 Ignacio Cabezón, Fußballspieler in Mexiko
 Isaías Cabezón (1891–1963), chilenischer Maler
 Soledad Cabezón Ruiz (* 1973), spanische Politikerin